Натуральне число 1291
 1291 рік до нашої ери
 1291 рік нашої ери